South Walnut Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Walnut Street Historic District (Greensboro, Georgia), NRHP-ID 87001449
 South Walnut Street Historic District (Edinburgh, Indiana), NRHP-ID 11000126